Амі́нь (, від , Аме́н — «воістину») — завершальне слово в молитвах, богослужебних текстах і діях, проголошуване на підтвердження і закріплення істини.
 «Амінь» () — кінофільм режисера Коста-Гавраса 2002 року.